Безіменна — річка в Україні, у Красилівському районі Хмельницької області. Ліва притока Бужка, (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 10 км, площа басейну водозбору 32,8 км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,08 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,23. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північній околиці села Западинці. Тече переважно на південний схід через Баглайки, Веселівку і на південно-західній строрні від села Пашутинці впадає у річку Бужок, ліву притоку Південного Бугу.

Цікаві факти 
 На західній стороні від витоку річки розташований Западинський заказник.
 Біля села Пашутинці річку перетинає автошлях .

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Красилівського району
Річки України без назви